Декстер има више значења:
 Декстер (Кентаки), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Кентаки
 Декстер (Мејн), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Мејн
 Декстер (Џорџија), град је у америчкој савезној држави Џорџија
 Декстер (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
 Декстер (Њујорк), град је у америчкој савезној држави Њујорк
 Декстер (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
 Декстер (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота
 Декстер (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури
 Декстер (Мичиген), град је у америчкој савезној држави Мичиген
 Декстер (Нови Мексико), град је у америчкој савезној држави Нови Мексико
 Декстер (ТВ серија), америчка телевизијска серија